Les Quinctii Cincinnati sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Quinctii. Ils apparaissent aux .

 Lucius Quinctius Cincinnatus, dit Cincinnatus, consul suffect en 460 av. J.-C. et dictateur en 458 et 439 av. J.-C. ;
 Céson Quinctius, fils du précédent, exilé en 461 av. J.-C. ;
 Lucius Quinctius Cincinnatus, frère du précédent, tribun consulaire en 438, 425 et 420 av. J.-C. et maître de cavalerie en 437 av. J.-C. ;
 Titus Quinctius Poenus Cincinnatus, frère du précédent, consul en 431 et 428 av. J.-C. et tribun consulaire en 426 av. J.-C. ;

 Quintus Quinctius Cincinnatus, tribun consulaire en 415 et 405 av. J.-C. ;
 Titus Quinctius Cincinnatus Capitolinus, tribun consulaire en 388, 385 et 384 av. J.-C., maître de cavalerie en 385 av. J.-C. et dictateur en 380 av. J.-C. ;
 Lucius Quinctius Cincinnatus Capitolinus, tribun consulaire en 386, 385 et 377 av. J.-C. ;
 Caius Quinctius Cincinnatus, tribun consulaire en 377 av. J.-C. ;
 Quintus Quinctius Cincinnatus, tribun consulaire en 369 av. J.-C. ;
 Titus Quinctius Cincinnatus Capitolinus, tribun consulaire en 368 av. J.-C.

Cincinnatus signifie « aux cheveux bouclés ».